Cnidium alatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng. och Heinrich Friedrich Link. Cnidium alatum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alatum